50-я авиационная Крымская дивизия дальнего действия (50-я ад дд) — авиационное соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА бомбардировочной авиации, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

История наименований дивизии 
 50-я дальне-бомбардировочная авиационная дивизия;
 50-я авиационная дивизия дальнего действия;
 50-я бомбардировочная авиационная дивизия;
 50-я бомбардировочная авиационная Крымская дивизия;
 50-я бомбардировочная авиационная Крымская Краснознамённая дивизия;
 Войсковая часть (полевая почта) 15417.

История и боевой путь дивизии 
По состоянию на начало марта 1944 года дивизия базировалась: 24-й гв. ап дд на аэродоме Станиславчик, 5-й гвардейский ап дд на аэродоме Ротмистровка, и насчитывала 65 самолётов, 58 экипажей, из них 38 экипажей — готовых к ведению боевых действий ночью. Дивизии ставилась задача по уничтожению резервов противника, срыву его железнодорожных перевозок, уничтожению путей отхода, разрушению укрепрайонов, артиллерийских позиций и живой силы, техники противника.

Боевые вылеты экипажи выполняли для нанесения ударов по объектам противника в Тирасполе, Будапеште, Абаклия, Бендеры, Львове, Самбор, Брест, Кишинёв, железнодорожный узел и порт Констанца, Мариуполе, порт Севастополя, речной порт Галаци, действуя в интересах 2-го и 3-го Украинского фронтов. Всего за апрель 1944 года выполнено 440 вылетов.

К июню 1944 года дивизия перебазировалась в Тывров Винницкой области Украины, а полки — на аэродром Сутиски. Боевой состав дивизии: 59 самолётов, 49 экипажей, из них боеготовых — 41 экипаж.

1 июня 1944 года в составе дивизии в соответствии с постановлением ГКО № 5384 от 13 марта 1944 г. на аэродроме в Сутиски начал формирование 333-й бомбардировочный авиационный полк на самолётах Ер-2 с плановым окончанием формирования к 1 августа. Всего в 1944 году полк получил 3 самолёта Ер-2. Полк в боевых действиях не участвовал.

Состав дивизии на начало декабря 1944 года:
 Управление (Чемеровцы);
 5-й гвардейский бомбардировочный авиационный Севастопольский полк (Чемеровцы);
 24-й гвардейский бомбардировочный авиационный Севастопольский полк (Турчинцы);
 333-й бомбардировочный авиационный полк (Сутиски).

26 декабря 1944 года дивизия переформирована в 50-ю бомбардировочную авиационную дивизию из 50-й авиационной дивизии дальнего действия в соответствии директивой Генерального штаба орг.10/315706 от 26 декабря 1944 года, а 7-й авиационный корпус дальнего действия переформирован в 3-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус в соответствии с Постановлением ГКО СССР от 6 декабря 1944 года.

Участие в операциях и битвах 

 Харьковская операция — с 12 мая 1942 года по 29 мая 1942 года.
 Нальчикско-Орджоникидзевская операция — с 25 октября 1942 года по 12 ноября 1942 года.
 Белгородско-Харьковская операция — с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.
 Донбасская операция — с 13 августа 1943 года по 22 сентября 1943 года.
 Новороссийско-Таманская операция — с 9 сентября 1943 года по 9 октября 1943 года.
 Красносельско-Ропшинская операция — с 14 января 1944 года по 30 января 1944 года.
 Ленинградско-Новгородская операция — с 14 января 1944 года по 1 марта 1944 года.
 Воздушная операция против Финляндии — с 6 февраля 1944 года по 27 февраля 1944 года.
 Крымская операция — с 8 апреля 1944 года по 12 мая 1944 года.
 Бобруйская операция — с 24 июня 1944 года по 29 июня 1944 года.
 Белостокская операция — с 5 июля 1944 года по 27 июля 1944 года.
 Львовско-Сандомирская операция — с 13 июля 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Люблин-Брестская операция — с 18 июля 1944 года по 2 августа 1944 года.
 Ясско-Кишинёвская операция — с 20 августа 1944 года по 29 августа 1944 года.

В действующей армии 
В составе действующей армии дивизия находилась с 5 марта 1942 года по 26 декабря 1944 года.

Командир дивизии

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии оставался постоянным:

Гвардейские формирования 
 81-й авиационный полк дальнего действия переименован в 5-й гвардейский авиационный полк дальнего действия приказом НКО CCCР № 250 от 18 августа 1942 года.
 21-й авиационный полк дальнего действия переименован в 24-й гвардейский авиационный полк дальнего действия приказом НКО CCCР № 274 от 18 сентября 1943 года.

Почётные наименования 
 50-й авиационной дивизии дальнего действия присвоено почётное наименование «Крымская».
 5-му гвардейскому авиационному полку дальнего действия присвоено почётное наименование «Севастопольский».
 24-му гвардейскому авиационному полку дальнего действия присвоено почётное наименование «Севастопольский».

Отличившиеся воины дивизии 
   Осипов Василий Николаевич, капитан, заместитель командира эскадрильи 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия Указами Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года и 13 марта 1944 года дважды удостоен звания Героя Советского Союза. Золотые Звёзды № 691 и № 2/19.
   Таран Павел Андреевич, майор, командир эскадрильи 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 марта 1944 года дважды удостоен звания Дважды Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 18.
  Алексеев Георгий Александрович, старший лейтенант, командир звена 21-го авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 613.
  Артемьев Фёдор Поликарпович, капитан, командир эскадрильи 24-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 3521.
  Баранов Пётр Григорьевич, младший лейтенант, штурман самолёта 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 768.
  Вдовенко Иван Тимофеевич, младший лейтенант, младший лётчик 81-го дальнего бомбардировочного авиационного полка 50-й авиационной дивизии дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза. Посмертно.
  Вязовский Владимир Андреевич, капитан, командир эскадрильи 24-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 3520.
  Гаврыш Иван Егорович, капитан, командир звена 21-го авиационного полка Дальнего Действия 50-й авиационной дивизии Дальнего Действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 692.
  Гомоненко Никита Васильевич, лейтенант, младший летчик-наблюдатель 81-го дальнего бомбардировочного авиационного полка 50-й авиационной дивизии дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза. Посмертно.
  Гущин Борис Петрович, капитан, штурман звена 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 1754.
  Давыдов Василий Кузьмич, капитан, заместитель командира эскадрильи 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 775.
  Данькин Андрей Фёдорович, майор, штурман 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 5306.
  Дудник Фёдор Федотович, капитан, штурман звена 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 1701.
  Золотарёв Семён Павлович, майор, штурман эскадрильи 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 1751.
  Карпенко Аким Павлович, майор, штурман эскадрильи 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 3284.
  Кретов Степан Иванович, капитан, командир эскадрильи 24-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 3538.
  Маркин Сергей Степанович, капитан, командир звена 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 5307.
  Марченко Александр Яковлевич, капитан, заместитель командира эскадрильи 24-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 3319.
  Осипов Василий Николаевич, старший лейтенант, лётчик 81-го авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 691.
  Панов Николай Афанасьевич, капитан, командир звена 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 774.
  Фролов Александр Филиппович, старший лейтенант, штурман звена 5-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 770.
  Хрущёв Иван Максимович, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 24-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 3597.

Благодарности Верховного Главного Командования 
 За прорыв обороны немцев на бобруйском направлении, юго-западнее города Жлобин и севернее города Рогачёв.

Примечания

Литература

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Боевые действия 50 авиадивизии дальнего действия

Ссылки 
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС

Бомбардировочные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году